Carl Alarik Hansson (H:son) Wachtmeister, född 28 mars 1865 på Johannishus slott, död 26 november 1925, var en svensk greve och sjöofficer (viceamiral).

Biografi
Wachtmeister var son till landshövdingen Hans Wachtmeister. Han tog officersexamen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1878 och utnämndes då till underlöjtnant. Sjökommenderingar bland annat som fartygschef på briggen Skirner (1891), sekond på chefsfartyget Drott (1902) och chef för pansarbåten  (1904). Viktigare befattningar i övrigt som flaggkapten i Kustflottan (1917), inspektör för ubåtsvapnet (1918), högste befälhavare för Kustflottan (1919) och militärledamot i Högsta domstolen (1923). Utnämndes till viceamiral 1925.

Wachtmeister var hedersledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet från 1919 och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Ordförande för Sjöofficerssällskapet i Stockholm 1920-1925.

Wachtmeister avled 1925 och gravsattes på Galärvarvskyrkogården i Stockholm.

Utmärkelser

Svenska utmärkelser 

   Kommendör av första klass av Svärdsorden, 6 juni 1920.
   Kommendör av andra klass av Svärdsorden, 6 juni 1919.
   Riddare av Svärdsorden, 1 december 1904.
   Riddare av Nordstjärneorden, 6 juni 1917.

Utländska utmärkelser 

   Kommendör av Belgiska Leopoldsorden, 1912.
   Kommendör av första graden av Danska Dannebrogorden, senast 1925.
   Kommendör av andra graden av Danska Dannebrogorden, 10 juli 1910.
   Kommendör av första klassen av Finlands Vita Ros’ orden, senast 1925.
   Kommendör av Franska Hederslegionen, 1922.
   Officer av Franska Hederslegionen, 1908.
   Riddare av Franska Svarta stjärnorden, 1911.
   Storofficer av Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden, 1923.
   Storofficer med svärd av Nederländska Oranien-Nassauorden, 1920.
   Kommendör av första klassen av Norska Sankt Olavs orden, 1920.
   Riddare av tredje klassen av Preussiska Röda örns orden, 8 augusti 1908.
   Riddare av andra klassen av Ryska Sankt Annas orden, 1912.
   Första klass av Tunisiska orden Nichan-Iftikhar, 1914.

Referenser

Män
Födda 1865
Avlidna 1925
Svenska militärer under 1800-talet
Svenska militärer under 1900-talet
Svenska amiraler
Carl Alarik
Gravsatta på Galärvarvskyrkogården
Hedersledamöter av Örlogsmannasällskapet
Ledamöter av Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Personer från Hjortsberga socken, Blekinge